Coreoperca — рід прісноводних риб родини Перцихтових (Percichthyidae).

Види
 Coreoperca herzi (Herzenstein, 1896) 
 Coreoperca kawamebari (Temminck y Schlegel, 1843)
 Coreoperca loona (Wu, 1939)
 Coreoperca whiteheadi (Boulenger, 1900)

Посилання 
 

Перцихтові